Список видів мурах Росії включає всі види мурашок (родина Formicidae, ряд Hymenoptera), що мешкають у Російській Федерації. Список складається з біномів (назв, що складаються з двох слів, які є поєднаннями назви роду і назви виду) і зазначених поруч з ними іменем вченого, що вперше описав цей таксон та роки, в якому це сталося..

Proceratiinae 

  = (Північний Кавказ і Ростовська область).

Ponerinae 
  = (Чорноморське узбережжя Кавказу до Новоросійська)
  = (Кавказ, байрачні та заплавні ліси Півдня Європейської частини Росії)
  = (Південне Примор'я і Курильські острови)
  = (Чорноморське узбережжя)
  = (в теплицях і оранжереях), інвазивний

Dolichoderinae 
 
 
  (Південь європейської частини Росії і далі на схід до Волги: Ульяновська область, Чувашія)
  = (Далекий Схід: Приморський край, Амурська область, Хабаровський край, Сахалін, Курильські острови), Південний Сибір, Республіка Алтай, Кемеровська область. Іноді вважається підвидом  Dolichoderus quadripunctatus . — Включено до Червоної книги Кемеровської області в статусі рідкісного виду (3-я категорія, рідкісний вид) і в Червону книгу Республіки Алтай (2-я категорія).
  = Ліометопум звичайний(Південь європейської частини Росії: Нижнє Поволжя, Калмикія).
  = (Далекий Схід Росії: південь Хабаровського і Приморського краю).
 
  = Блукаючий мураха.

Formicinae 
Найбільше видів належить до родів  Lasius  (28 видів),  Formica  (27 видів),  Camponotus  (21 вид) і  Cataglyphis  (7 видів).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  = Полярний мураха
 
 
 
 
 
  = Чорний болотний або блискучий мураха
 
 
 
 
  = Рудий лісовий мураха
 
 
 
 
  = Червонощокий мураха
 
 
 
 
  = Червоноголовий мураха
 
 
  = Блідоногий садовий мураха
 
 
 
 
 
 
 
 
  = Жовтий земляний мураха
 
 
 
 
 
 
 
 
 ) = (Південь Європейської частини РФ, Кавказ) — інвазивний / поширюється вид.
  = Чорний садовий мураха
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  = Жовтий пахучий мураха
  = (Курильські острови)
  = (в теплицях, оранжереях) — завезений вид.
 
  = Мураха-амазонка жовтий
 
 
  = Степовий медовий мураха
 
 
 
  = Мураха-пігмей

Myrmicinae 

 
 
 
 
 
 
 
 
  = (Передкавказзя)
  = (Південь Європейської частини Росії, часто — в будинках) — вид поширюється.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  = (Приморський край)
  = (В регіонах Росії, що примикають до Середньої Азії)
 
  = Мураха-жнець червоногрудий (Нижнє Поволжя, Закавказзя)
 
 
  = (Нижнє Поволжя)
  = Мураха-жнець степовий(широко поширений в Південно-європейської частини Росії)
 
  = Фараонів мураха (будинковий мураха, поширений у великих містах) — інвазивний вид, космополітичний ареал.
 
 
 
 
 
 
 
 
  = (Південно-Європейська частина Росії і Урал, Кавказ — степові зони)
  = (Далекий Схід: Камчатка, Магаданська область)
 
 
 
 
 
  = (Бореальний вид: у тайговій і лісовій зоні Західного Сибіру)
 
 
 
 
 
 
 
 
  = (Далекий Схід)
 
 
  = (Бореальний вид: в тайговій і лісовій зоні Європейської частини Росії, до Південного Сибіру)
 
 
 
 
  =
  = (У Росії — скрізь крім крайнього півдня)
  = (Бореальний вид: в тайговій і лісовій зоні Європейської частини Росії, всі ранні вказівки на схід від Уралу відносяться до )
 
 
 
  = Мирміка Мохова (У Росії — в Європейській частині і Південно-Західному Сибіру)
  = Мирміка Шенка (Кавказ, Європейська частина Росії, Урал, Сибір, Далекий Схід: Хабаровський край, Амурська область, Сахалін)
 
 
  = (Кавказ, Європейська частина Росії, Урал, Сибір, Далекий Схід: Хабаровський край, Амурська область, Сахалін)
 
 
 
 
 
 
  = Мураха-злодій (клептобіонт в чужих гніздах, Південь Європейської частини Росії і Уралу)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  = (Кавказ)
  = Дерновий мураха (зустрічається всюди крім крайньої півночі, зрідка — як будинковий)

Викопні форми 
Викопні мурахи знаходять переважно у бурштині. На території Росії найдавніші знахідки датуються крейдяним періодом
 Крейдяний період
  (Armaniinae)
  (Armaniinae)
  (Armaniinae)
  (Armaniinae)
  (Armaniinae)
  (Armaniinae)
  (Sphecomyrminae)
  (Sphecomyrminae)
  (Sphecomyrminae)
  (Sphecomyrminae)
  (Formicidae incertae sedis)
  (Sphecomyrminae)
 
  (Armaniinae)
  (Armaniinae)
  (Armaniinae)
  (Dolichoderinae)
  (Armaniinae)
  (Armaniinae)
  (Armaniinae)
 Палеоцен
  (Aneuretinae)
  (Formicinae)
  (Dolichoderinae)
  (Dolichoderinae)
  (Myrmicinae)
  (Dolichoderinae)
  (Dolichoderinae)
 Міоцен
  (Amblyoponinae)
  (Dolichoderinae)
  (Dolichoderinae)
  (Formicinae)
  (Formicinae)
  (Ponerinae)
  (Ponerinae)
  (Ectatomminae)

Примітки

Література 
  (Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим институтом АН СССР; вып. 119.)
 
 , 30 илл. + 10 прил.
 
 
 
 

Списки:Росія
Фауна Росії
Списки перетинчастокрилих